LTB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Latrobe (Australia)